Пётр Григорьевич Григорьев:* Григорьев, Пётр Григорьевич (Григорьев 2-й, 1807—1854) — русский актёр Александринского театра и драматург.
 Григорьев, Пётр Григорьевич (1899—1942) — советский футболист.
 Григорьев, Пётр Григорьевич — советский историк.